Muschau – frazione della città tedesca di Grimma
 Muschau (in ceco Mušov) – antico centro abitato ceco, abbandonato nel XX secolo